YJ-21 — это новая китайская противокорабельная баллистическая ракета, которая в перспективе станет основным вооружением эсминцев типа 055. Эксперты считают YJ-21 баллистической ракетой с одиночной маневренной гиперзвуковой боевой частью. Эксперты также считают, что эта ракета не только противокорабельная, но и может использоваться как ракета класса «земля-земля». В ракете реализован принцип стратегической ракеты DF-17, с баллистическим ракетным ускорителем и гиперзвуковой маневренной головной частью с самонаведением. На данный момент официальной информации о боеголовке нет и неизвестно, может ли боеголовка быть ядерной или нет.

Смотрите также 
- YJ-18
- YJ-83

Баллистические ракеты